Paraléla je lahko:

 vzporednica (matematika)
 vzporednik (geografija)